Neferet I, een Egyptische koningin en moeder van Amenemhat I
 Neferet II, een Egyptische koningin en gemaal van Senoeseret II